Борово — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Борово — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Болгария 
 Борово — село в Благоевградской области.
 Борово — село в Пловдивской области.
 Борово — город в Русенской области.
 Борово — село в Старозагорской области.

Македония 
 Борово — село в общине Крива-Паланка;

Россия 
 Борово — деревня в Удорском районе Коми.
 Борово — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Сербия 
 Борово — село в общине Кралево, Рашский округ;

Общины 
 Борово — община в Русенской области Болгарии.
 Борово — община в Хорватии.